Собор святого Андрея () — разрушенный католический храм в городе Сент-Эндрюс, область Файф. С момента постройки в 1158 году и до закрытия в период Реформации собор являлся центром шотландского христианства, был кафедральным храмом Сент-Эндрюсского архиепископа. Развалины собора свидетельствуют о его огромных размерах для раннего средневековья, длина собора составляла более 100 метров.

История 
По легенде греческому монаху Регулу явился ангел и сказал, чтобы тот увёз мощи апостола Андрея из города Патры на край света. В результате кораблекрушения монах Регул спасся у берегов Шотландии возле деревни, которая в дальнейшем стала называться в честь Святого Андрея. Впоследствии Апостол Андрей был признан покровителем Шотландии.

В той же деревне была построена церковь в честь канонизированного греческого монаха святого Регула. К 1158 году стало ясно, что церковь не обеспечивает потребности общины, и было решено начать строительство большого собора. Новый собор было решено строить на месте церкви святого Регула.

Строительство началось в 1158 году и продолжалось около 150 лет, собор был построен в романском стиле.

В 1272 и 1279 собор перестраивался и восстанавливался после обрушения западной части от сильного урагана.

В конечном итоге собор святого Андрея был освящён 5 июля 1318 года в присутствии шотландского короля Роберта Брюса.

На протяжении всей своей истории собор подвергался различным повреждениям приводившим в том числе и к значительным обрушениям. Кроме обрушений в процессе строительства, в 1378 году собор очень сильно пострадал от пожара, в южном крыле произошло обрушение в результате зимнего шторма.

Среди духовенства выделяется довольно известный сент-эндрюсский архиепископ Джеймс Кеннеди который в 1450 году основал в Сент-Эндрюсском университете колледж святого Сальватора.

Период Реформации 

Перемены, вызванные начавшейся Реформацией в Шотландии, привели к разрушению и запущению собора.

11 июня 1559 года, шотландский религиозный реформатор Джон Нокс, заложивший основы пресвитерианской церкви, в одной из приходских церквей города Сент-Эндрюс прочитал антикатолическую проповедь. Прямо со службы разгневанные прихожане направились в собор святого Андрея и уничтожили великолепное убранство собора, которое по их мнению противоречило реформатским традициям. Уже 14 июня собор и его мужской монастырь практически перестал функционировать, священники и монахи были насильственно изгнаны из Сент-Эндрюса.

В последующие десятилетия велись споры о восстановлении одного из великолепнейших соборов Шотландии, но к концу XVII века собор уже был полностью разрушен, а стройматериалы шли на постройку других строений в городе Сент-Эндрюс. До 1826 года никаких действий по сохранению остатков собора не предпринималось.

Следует отметить, что не все культовые сооружения в период Реформации в Шотландии постигла такая же участь как собор святого Андрея, например собор святого Джайлса был перестроен в соответствии с пресвитерианской молитвенной традицией и дошёл до нас, после реставрации XIX века, в практически неизменном виде. Участь же собора св. Андрея и других церквей города Сент-Эндрюс можно объяснить ораторским талантом Джона Нокса, который спровоцировал нападения на католиков.

Наше время 

К XXI веку собор сохранился лишь фрагментарно, руины стараются поддерживать в приличном состоянии для сохранения наследия и привлечения туристов. Сохранилась часть западной стены, а также один из нефов собора. Большую часть территории собора занимает древнее кладбище, на месте собора также видны вскрытые склепы.

Башня святого Регула 
Башня святого Регула находится на территории собора, но вероятнее всего была построена раньше собора и являлась частью церкви святого Регула. Как предполагается, башня была оставлена для проведения богослужений во время строительства собора, а также хранения мощей святого Андрея. Предположительный облик церкви известен лишь по стилизованным изображениям на оттисках древних печатей. В настоящее время с башни открывается прекрасный вид на город, море, порт и окрестности.

Галерея

Источники 

Сент-Эндрюс
Сент-Эндрюс
Здания и сооружения Сент-Андруса
Религия в Сент-Андрусе
Сент-Эндрюс
Здания и сооружения, заложенные в 1158 году
Здания и сооружения, построенные в 1318 году